Olevano puede referirse a:
 Olevano di Lomellina, localidad y comuna italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía;
 Olevano Romano, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio;
 Olevano sul Tusciano, localidad y comuna italiana de la provincia de Salerno, región de Campania.